Млинівка — споруда (канал) у млинарстві.

Топоніми

Село 
 Млинівка — колишнє село, Дрогобицька область, Новострілищанський район

Річки 
 Млинівка — річка в Україні, ліва притока Золочівки (басейн Західного Бугу)
 Млинівка — річка в Україні, притока Капелівки (басейн Західного Бугу)
 Млинівка — річка в Україні, притока Білостоку (басейн Західного Бугу)
 Млинівка — річка в Україні, права притока Стривігору (басейн Дністра)